Nehorići est un toponyme qui peut désigner :
 Nehorići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Nehorići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.